het getal 2001 of het jaar 2001 in Romeinse cijfers.
mens/machine-interface, medium dat interactie tussen mens en machine mogelijk maakt.
mens-machine-interactie, beschrijving van de interactie tussen mens en machine.
 Messe München International, een groot tentoonstellings- en congrescomplex in München.
Master Management van ICT en Innovatie, een Masteropleiding

Multi Media Interface, besturingssysteem van Audi.